Ronnenberg steht für:

 Ronnenberg, eine Stadt in der Region Hannover, Niedersachsen
 Ronnenberg (Wüstung), eine Wüstung in Rheinland-Pfalz

Ronnenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Gottlieb Ferdinand Ronnenberg (vor 1791–nach 1812), deutscher Buchbinder, Buchhändler, Übersetzer, Zeichner und Autor der Abbildung der Chur-Hannoverschen Armée-Uniformen
 Rudolf Meyer-Ronnenberg (1904–1973), deutscher Politiker (GB/BHE, CDU), MdB